Воловая — название населённых пунктов.

Украина 
 Воловая — село в Верховинском районе Ивано-Франковской области.
 Воловая — село в Балтском районе Одесской области.